W Polsce
 Jasionów – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Jasionów – przysiółek wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Jasionów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Jasionów – część wsi Huta Poręby w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Nozdrzec
 Jasionów – gromada

 Miejscowość na Ukrainie
 Jasionów – wieś w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

 Zobacz też
 Jasionowo